Итиль:
 Итиль — средневековое название реки Волги.
 Итиль — столица Хазарского каганата.
 Минас Итиль — крепость в произведениях Дж. Р. Р. Толкина.
 «Итиль» — прежнее название хоккейного клуба «Ак Барс» из Казани.
 Итиль-Урал или Урало-Волжский штат — нереализованный проект национальной автономии татар и башкир в 1918 году.

См. также 
 Идель